Четвёртый сезон американского зомби-апокалиптического телесериала «Ходячие мертвецы», разработанного Фрэнком Дарабонтом на основе одноименной серии комиксов авторства Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Премьера четвёртого сезона состоялась 13 октября 2013 года на канале AMC, и он состоит из 16 эпизодов. Исполнительными продюсерами выступили Киркман, Дэвид Алперт, Скотт М. Гимпл, Грег Никотеро, Том Луз и Гейл Энн Хёрд, причём Гимпл взял на себя обязанности шоураннера после ухода Глена Маззары из сериала. Четвёртый сезон получил положительные отзывы от критиков. Сезон был номинирован на множество наград и выиграл три, включая премию «Сатурн» за лучший телесериал на кабельном телевидении.

Этот сезон адаптирует материал из выпусков #40—61 из комиксов, и в нём представлены заметные персонажи из комиксов, среди которых Боб Стуки (Лоуренс Гиллиард-мл.), сержант Абрахам Форд (Майкл Кадлиц), доктор Юджин Портер (Джош Макдермитт) и Розита Эспиноса (Кристиан Серратос), а также семья Чамблер, модифицированная версия семьи Чалмерс из сопутствующего романа «Ходячие мертвецы: Восхождение Губернатора».

Сезон продолжает историю Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и его группы выживших, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, захваченном плотоядными зомби, именуемыми «ходячими». Через несколько месяцев после попытки нападения Губернатором (Дэвид Моррисси) и его армией на тюрьму, Рик отказался от своего лидерства, чтобы жить тихой и более мирной жизнью по сравнению с его хладнокровным характером в предыдущем сезоне. Стремясь удержаться за человечность, Рик и его люди пытаются сохранить свою близкую к идеалу жизнь в тюрьме, поскольку возникают проблемы в лице нового зла, и угроз внутри и за пределами тюрьмы, включая смертельный штамм гриппа и возвращение жестокого Губернатора.

Производство 
Четвёртый сезон, состоящий из 16 эпизодов, был подтверждён в декабре 2012 года. Производство началось в , Джорджия, 6 мая 2013 года. В июле 2013 года сообщалось, что Дэвид С. Гойер будет режиссёром предпоследнего эпизода сезона, однако Гойер не снял эпизод из-за конфликтов в расписании. Грег Никотеро, который заменил Гойера, снял три эпизода в сезоне, в то время как Триша Брок и Эрнест Дикерсон сняли по два эпизода. Мишель Макларен вернулась в этом сезоне, чтобы снять финал сезона; до этого она была режиссёром нескольких эпизодов в первом и втором сезонах. Соавтор комиксов Роберт Киркман написал сценарии к двум эпизодам в сезоне. Съёмки сезона завершились 23 ноября 2013 года.

Вдохновения 
В интервью с шоураннером Скоттом Гимплом он делится: «Главным источником вдохновения для „Ходячих мертвецов“ является комикс. Иногда мы можем далеко уйти от истории из комикса, но часто мы в конечном счёте преподносим историю из комикса. И даже когда мы уходим далеко от неё, она вдохновляет нас; и романы тоже. И помимо этого, всеми замечательными вещами, которые мы потребляли по пути, от фильмов о зомби до „Звёздных войн“, и других комиксов до действительно высокоинтеллектуальных фильмов, таких как „Великая иллюзия“ и „Челюсти“. И также, серьёзно, всемирной историей. Сюжетная линия „чумы“ была вдохновлена „Чумой“ Камю и другими историями о чуме, которые я слышал в Эдинбурге. Но на самом деле всё начинается с комикса».

Вебизоды 
Вслед за двумя предыдущими веб-сериалами, выпущенных в 2011 и 2012 годах, был выпущен ещё один комплект вебизодов 1 октября 2013 года под названием «Клятва».

«Talking Dead» 

Третий сезон ток-шоу шёл в эфире параллельно с четвёртым сезоном «Ходячих мертвецов».

Актёрский состав

Главные роли 

В четвёртом сезоне участвуют тринадцать основных актёров, причём девять из них указаны в начальной заставке сериала, а остальные четыре указаны в графе «также в главных ролях». Мелисса Макбрайд и Скотт Уилсон, которые исполняют роли Кэрол Пелетье и Хершела Грина, соответственно, были добавлены в начальную заставку; до этого они были указаны в графе «также в главных ролях». Дэвид Моррисси, который играет Губернатора, не указан среди основного состава до его появления в эпизоде «Живая приманка». В графе «также в главных ролях» указаны Эмили Кинни (Бет Грин), Чад Л. Коулмэн (Тайриз Уильямс) и Соникуа Мартин-Грин (Саша Уильямс), которые были повышены со статуса повторяющихся актёров, и Лоуренс Гиллиард-мл., который присоединился к актёрскому составу в роли Боба Стуки. Уилсон и Моррисси были убраны из начальной заставки после эпизода «После». Однако Уилсон был вновь добавлен в заставку для финала сезона, эпизода «А».

Основной состав 
 Эндрю Линкольн — Рик Граймс, протагонист сериала, отец Карла и Джудит, и бывший заместитель шерифа, который недавно отказался от руководства группой выживших из-за отвращения к своим предыдущим действиям в качестве лидера.
 Норман Ридус — Дэрил Диксон, реднек-южанин, который также является главным охотником группы, и у которого сильная связь с Кэрол, и позже формирует связь с Бет.
 Стивен Ён — Гленн Ри, бывший разносчик пиццы, муж Мэгги, который возмужал за время сериала.
 Лорен Коэн — Мэгги Грин, старшая дочь Хершела, сводная сестра Бет и жена Гленна, которая является решительной, яростной и умелой воительницей.
 Чендлер Риггз — Карл Граймс, сын Рика. Храбрый до крайности, Карл начинает развивать чёрствый менталитет в ответ на смертельный ландшафт дикого, нового мира. Однако он также конфликтует с самим собой из-за жестокости своих предыдущих выборов в новом мире.
 Данай Гурира — Мишонн, тихая и щепетильная, но яростная женщина, которая недавно присоединилась к группе Рика. Она начала сближаться с группой и подружилась с сыном Рика, Карлом, но всё ещё ожесточена и держит своё прошлое в секрете.
 Мелисса Макбрайд — Кэрол Пелетье, бывшая жертва домашнего насилия, которая стала сильной, но ей пришлось принять несколько тёмных и сомнительных решений на благо своей группы. Она — единственная известная выжившая женщина из лагеря в Атланте.
 Скотт Уилсон — Хершел Грин, религиозный бывший ветеринар и фермер, который защищает своих дочерей. Он сохраняет свою веру, несмотря на многие трагические события, и выступает в качестве основного морального компаса группы, а также суррогатной отцовской фигурой Рику и Гленну.
 Дэвид Моррисси — бывший лидер ныне заброшенного Вудбери и главная угроза тюремному сообществу, а также главный антагонист первой половины сезона, который теперь называет себя «Брайаном Хериотом». Распознав холодность своих путей, он пытается искупить свою вину, заботясь о семье, с которой он сталкивается.

Также в главных ролях 
 Эмили Кинни — Бет Грин, тихая девушка-подросток, младшая дочь Хершела и младшая сводная сестра Мэгги. Бет стала эмоционально оцепенелой, но втайне всё ещё эмоционально хрупкая, и позже формирует связь с Дэрилом.
 Чад Л. Коулмэн — Тайриз Уильямс, миролюбивый старший брат Саши и один из немногих выживших из Вудбери, и бойфренд Карен.
 Соникуа Мартин-Грин — Саша Уильямс, младшая сестра Тайриза, которая на первый взгляд пылка, безжалостна и холодна, но в глубине души она сострадательная молодая женщина. У неё также развилось влечение к Бобу
 Лоуренс Гиллиард-мл. — Боб Стуки, бывший военврач, который изо всех сил пытается отправиться от алкоголизма. У него также развилось влечение к Саше.

Повторяющиеся роли

Тюрьма 
 Брайтон Шарбино — , девочка, которая присоединилась к тюремному сообществу и страдает от психологических проблем.
 Кайла Кенеди — , младшая сестра Лиззи, которая также присоединилась к тюремному сообществу.
 Сункриш Бала — доктор Калеб Субраманян, врач, который присоединился к тюремному сообществу и более известен как «Доктор С».
 Люк Дональдсон — Люк, мальчик, который присоединился к тюремному сообществу.
 Шерри Ричардс — Джанетт, бывшая жительница Вудбери, которая присоединилась к тюремному сообществу.
 Винсент Мартелла — Патрик, молодой подросток, который присоединился к тюремному сообществу.
 Мелисса Понцио — Карен, новый любовный интерес Тайриза и единственная выжившая после резни армии Вудбери.
 Кеннеди Брайс — Молли, девочка, которая формирует дружбу с Лиззи, Микой и Люком.
 Виктор Маккей — Райан Сэмюэлс, отец Лиззи и Мики.
 Кайл Галлнер — Зак, выживший, который присоединился к тюремному сообществу и формирует отношения с Бет.

Семья Чамблер 
 Аланна Мастерсон — Тара Чамблер, студентка полицейской академии, которая выживала вместе со своей семьёй до встречи с Губернатором.
 Одри Мари Андерсон — Лилли Чамблер, бывшая медсестра, мать Меган, сестра Тары, которая развивает отношения с Губернатором.
  — Дэвид Чамблер, отец Тары и Лилли и дедушка Меган, который страдает от неизлечимого рака.
 Мейрик Мёрфи — Меган Чамблер, дочь Лилли, которая начинает видеть в Губернаторе отца.

Лагерь Мартинеса 
 Хосе Пабло Кантильо — Цезарь Мартинес, один из самых доверенных союзников Губернатора, который возглавляет новую группу выживших.
 Керк Асеведо — Митч Долген, бывший танкист, который присоединился к новой группе Мартинеса
  — Алиша, бывший член армейского резерва, которая формирует отношения с Тарой.
 Энвер Джокай — Пит Долген, член группы Мартинеса и брат Митча.

Группа Абрахама 
 Майкл Кадлиц — сержант Абрахам Форд, бывший солдат, пытающийся доставить Юджина в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы он смог остановить эпидемию.
 Кристиан Серратос — Розита Эспиноса, молодая латиноамериканка, подружка Абрахама.
 Джош Макдермитт — доктор Юджин Портер, учёный, который утверждает, что знает, что вызвало вспышку эпидемии, и Абрахам и Розита сопровождают его к правительственным чиновникам в Вашингтоне, округ Колумбия.

Мародёры 
 Джефф Кобер — Джо, лидер небольшой группы тяжеловооружённых мародёров, которые живут по философии «присвоения» и являются главными антагонистами второй половины сезона.
 Дэви Джей — Тони, член группы Джо и его правая рука.
 Маркус Хестер — Лен, враждебный член группы Джо, который формирует вражду с Дэрилом.
 Кит Брукс — Дэн, сексуальный извращенец из группы Джо.
 Скотт Дейл — Лу, член группы Джо, который первым сталкивается с Риком.
 Дж. Д. Эвермор — Харли, член группы Джо.
 Эрик Менденхолл — Билли, безжалостный член группы Джо.

Терминус 
 Дениз Кросби — Мэри, жительница Терминуса, встречающая новичков.
 Эндрю Дж. Уэст — Гарет, таинственный лидер Терминуса.
 Тейт Эллингтон — Алекс, член Терминуса.

Прочие 
 Керри Кондон — Клара, таинственная женщина, с которой Рик столкнулся в лесу.
 Робин Лорд Тейлор — Сэм, выживший, с которым столкнулись Рик и Кэрол.
 Брина Паленсия — Ана, выжившая, путешествующая с Сэмом, с которой столкнулись Рик и Кэрол.
 Элдис Ходж — Майк, бывший парень Мишонн, который появляется во флэшбэке.
 Брэндон Фоббс — Терри, бывший друг Мишонн, который появляется во флэшбэке.

Изначально сообщалось, что Ленни Джеймс вернётся в роли Моргана Джонса, первого выжившего, с которым Рик когда-либо сталкивался, однако шоураннер Скотт М. Гимпл подтвердил, что он не появится в четвёртом сезоне, сказав, что его неправильно процитировали. Несмотря на это, Гимпл заявил, что Морган вернётся в будущих сезонах. В конечном счёте Морган вернулся в пятом сезоне сериала.

Эпизоды

Реакция

Реакция критиков 
Четвёртый сезон «Ходячих мертвецов» получил положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic сезон получил оценку 75 из 100, что указывает на «в целом благоприятные отзывы», на основе 16 отзывов. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг сезона составляет 83% на основе 31 отзыва, со средней оценкой 7,62/10. Критический консенсус сайта гласит: «Неизменно захватывающий, с солидным развитием персонажей и достаточным количеством крови, чтобы порадовать фанатов грайндхауса, этот сезон „Ходячих мертвецов“ продолжает демонстрировать, почему он является одним из лучших шоу ужасов на телевидении».

Награды 

На 40-й церемонии премии «Сатурн», четвёртый сезон «Ходячих мертвецов» получил четыре номинации и победил в трёх. Сезон победил в категориях лучший телесериал на кабельном телевидении, лучшая телеактриса второго плана (Мелисса Макбрайд) и лучшая роль молодого актёра в телесериале (Чендлер Риггз). Оставшейся номинацией была в категории лучшая гостевая роль в телесериале (Дэвид Моррисси).

Сезон также получил две номинации на премию «Эмми» на 66-й творческой церемонии вручения премии: лучший монтаж звука в сериале («Так далеко зашли») и лучшие визуальные эффекты на втором плане («30 дней без происшествий»). Кроме того, этот сезон был номинирована на премию Гильдии киноактёров США за лучший каскадёрский ансамбль в телесериале на 20-й и 21-й церемониях вручения премии за обе соответствующие половины сезона. Мелисса Макбрайд была номинирована в категории лучшая актриса второго плана в драматическом сериале на 4-й церемонии вручения премии «Выбор телевизионных критиков».

Рейтинги

Домашние носители 
Четвёртый сезон был выпущен на DVD и Blu-ray в регионе 1/A 26 августа 2014 года. Он также был выпущен ограниченным тиражом в Blu-ray комплекте, с моделью древесного ходячего (из эпизода «Изоляция»), разработанного Грегом Никотеро и McFarlane Toys. В комплект входят бонусные видео «Внутри „Ходячих мертвецов“» и «Создание „Ходячих мертвецов“» для каждого эпизода; другие шесть бонусных видео называются «Черпая вдохновение», «Хершел», «Губернатор вернулся», «Общество, наука и выживание», «Внутри KNB Studios» и «Путешествие назад к жестокости»; удалённые сцены из восьми эпизодов; аудиокомментарии к шести эпизодам; и два расширенных эпизода. Кроме того, заключительная реплика в сезоне осталась без цензуры, и Рик говорит: «». Это нецензурированное изменение реплики было добавлено к самому финалу, в отличие от аналогичных изменений в будущем, занимающих место вторичной версии эпизода в бонусных приложениях.

Примечания

Ссылки 

  
 Официальная страница сериала на сайте «AMC»
 Официальная страница телесериала на сайте телеканала «Fox Crime»
 Официальная страница телесериала на сайте телеканала «Fox»

4
Телесезоны США 2013 года
Телесезоны США 2014 года